Ben Ammar ist der Familienname folgender Personen:

 Bilel Ben Ammar (* 1990), tunesischer Islamist, siehe Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche
 Tarak Ben Ammar (* 1949), tunesischer Filmproduzent
 Wassila Ben Ammar (1912–1999), zweite Ehefrau des tunesischen Präsidenten Habib Bourguiba